Patrick Simon peut faire référence à :
 Patrick Simon (né en 1949), avocat et écrivain français ;
 Patrick Simon (né en 1951), footballeur français ;
 Patrick Simon (né en 1953), poète franco-québécois ; directeur des éditions du tanka francophone et romancier
 Patrick Simon (né en 1964), sociologue et démographe français ;
 Patrick Simon (né en 1975), pilote allemand.